Velika nagrada Brazilije 1996 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 31. marca 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:18,111
| 
|-
! 2
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:19,092
| +0,981
|-
! 3
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:19,254
| +1,143
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:19,474
| +1,363
|-
! 5
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:19,484
| +1,373
|-
! 6
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:19,519
| +1,408
|-
! 7
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:19,607
| +1,496
|-
! 8
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:19,762
| +1,651
|-
! 9
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:19,799
| +1,688
|-
! 10
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:19,951
| +1,840
|-
! 11
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:20,000
| +1,889
|-
! 12
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:20,144
| +2,033
|-
! 13
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:20,157
| +2,046
|-
! 14
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,167
| +2,056
|-
! 15
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:20,426
| +2,315
|-
! 16
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:20,427
| +2,316
|-
! 17
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:20,440
| +2,329
|-
! 18
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:21,491
| +3,380
|-
! 19
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:23,174
| +5,063
|-
! 20
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:23,454
| +5,343
|-
! 21
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Ford
| brez časa
| 
|-
! 22
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| brez časa
| 
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 71
| 1:49:52,976
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 71
| + 17,982
| 5
| 6
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 70
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 70
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 7
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 69
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 9
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 10
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 68
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 11
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 67
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 12
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 64
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 59
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 36
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 29
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 28
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 26
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 26
| Hidravlika
| 8
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 26
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 24
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 19
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Ford
| 0
| Zavrten
| 21
|  
|}

Opombe 
 Prva dirka: Tarso Marques

Formula 1 sezona 1996
1996